Look Back in Anger est:

 le nom original de la pièce La Paix du dimanche de John Osborne (1956)
 le nom original du film Les Corps sauvages de Tony Richardson (1959)
 une chanson de David Bowie parue sur l'album Lodger (1979)
 un téléfilm britannique de Judi Dench, Look Back in Anger, diffusé en 1989

Homonymie de titre